Georgios Kasassoglou (Atenas, 1 de dezembro de 1908 — 2 de junho de 1984) foi um músico clássico grego.

Ligações externas 
 

Músicos da Grécia
Gregos do século XX